Пря́сло:
 Часть изгороди от столба до столба, заборный пролёт.
 Приспособление из продольных жердей на столбах для сушки сена
 Прясло, или пряслице — грузик для ручного веретена.
 Прясло — крепостная стена, элемент сруба или башни, вертикальный фрагмент фасада храма в церковной архитектуре.

См. также